Bohumil Kubát (1935–2016), lutteur tchécoslovaque,
  (1969- ), footballeur allemand,
  (1974- ), chanteur turc,
 Çağla Kubat (1979- ), actrice et mannequin turque,
 , écrivain canadien.